Джон де Богун (; 14 ноября 1301, Тодхэм, Сассекс, Королевство Англия — 5 декабря 1367) — английский аристократ, 1-й барон Богун с 1347 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон Богун принадлежал к знатному английскому роду французского происхождения. Он был сыном Джеймса Богуна и Джоан Браоз и родился в 1301 году. Джеймс умер не позже 1306 года. Джоан позже вышла замуж во второй раз — за Ричарда Фолиота, 2-го барона Фолиота. Джон 30 мая 1323 года принёс королю Эдуарду II присягу за семейные владения, располагавшиеся в разных графствах Англии и в Ирландии. В 1346 году он участвовал в континентальном походе в свите Ричарда Фицалана, 10-го графа Арундела, и сражался при Креси. 14 мая 1347 года Эдуард III вызвал Джона в парламент как лорда, и это событие считается началом истории баронии Богун.

Джон был женат дважды: на Изабель де Трего, дочери сэра Генри де Трего, и на Сесили Филлеол, дочери сэра Джона Филлеола и Марджори. В первом браке родились сыновья Эдуард (до 1336—1362) и Джон (около 1336 — до 1367). Во втором браке родился сын Джон (до 1363—1433), который считается 2-м бароном Богуном, хотя его ни разу не вызывали в парламент.

</center>

Примечания

Литература 
 

Богуны
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Креси